Chagannao’er kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chagannao'er (socken i Kina, lat 39,15, long 109,00), Inre Mongoliet, 
 Chagannao'er (socken i Kina, lat 42,27, long 109,89), Inre Mongoliet, 
 Chagannao'er (socken i Kina, lat 43,54, long 115,09), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar